Власовцы

Участники организации
 Власовцы — военнослужащие Русской освободительной армии, во время Второй мировой войны воевавшие в составе армии нацистской Германии против СССР.

Топоним

Беларусь 
 Власовцы — деревня, Одрижинский сельсовет, Ивановский район, Брестская область
 Власовцы — деревня, Житлинский сельсовет, Ивацевичский район, Брестская область